Кра́їна — топонім:
 Країна (Крайна) — історична область у Словенії (колишнє герцогство в Австро-Угорщині);
 Руська Країна — офіційна назва українського Закарпаття у 1918—1919 рр.
 Республіка Сербська Країна — невизнана держава хорватських сербів у 1991-1995 рр.

Див. також 
 Країна (земля)